Yukon/NWT Scotties Tournament of Hearts 2009 – mistrzostwa terytoriów Kanday kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2009. 
Turniej rozegrano między 29 stycznia a 1 lutego 2009 w Whitehorse, na lodowisku Whitehorse Curling Club.

Turniejami kwalifikacyjnymi były mistrzostwa poszczególnych terytoriów, Mistrzostwa Terytoriów Północno-Zachodnich 2009 odbyły się w dniach 8-11 stycznia 2009 w Hay River. Mistrzostwa Jukonu odbyły się między 9 a 11 stycznia w Whitehorse, w rywalizacji wzięły udział tylko dwie drużyny, które wystąpiły również w tym turnieju.

W mistrzostwach każda drużyna spotkała się z każdą dwukrotnie, na tej podstawie sporządzono klasyfikację końcową.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1.
29 stycznia 2009, 14:00

Sesja 2.
30 stycznia 2009, 9:30

Sesja 3.
30 stycznia 2009, 14:30

Sesja 4.
1 lutego 2009, 13:00

Sesja 5.
1 lutego 2009, 18:00

Sesja 6.
1 lutego 2009, 21:00

Bibliografia

Przypisy 

2009
2009 w curlingu